VIS:
 VIS Entertainment — шотландская компания, разработчик компьютерных игр.
 Vis.35 — польский армейский пистолет.

См. также 
 ВИС (значения)